Хасанагиница може бити:

 Хасанагиница (филм из 1967), југословенски филм из 1967. 
 Хасанагиница (ТВ Београд), југословенски ТВ филм из 1983.
 Хасанагиница (ТВ Сарајево), југословенски ТВ филм из 1983.